Erick Ibarra Miramontes, conocido como Alan Ibarra (México, D.F.; 28 de junio de 1973), es un cantante y actor mexicano, conocido principalmente por formar parte de la boyband Magneto.

Los inicios 

Alan inició su carrera de niño como locutor de un programa infantil en la radio.

Desde muy pequeño tuvo gran interés por la música, y aprovechaba para cantar a todos los presentes en las fiestas familiares. Además, cuando en su escuela había algún concurso de canto o talento, él participaba para demostrar lo capaz que era en la música.

En 1983, Alan participó en el programa Juguemos a cantar, donde interpretó el tema "Ha salido el sol".

Sin embargo, no fue sino hasta 1988 cuando su gran oportunidad de oro llegaría al ingresa al famoso grupo mexicano Magneto, el cual se convirtió en uno de los más populares durante los noventas y sin duda el más famoso en México hasta la fecha.

Magneto 

En 1988 ingresa al famoso grupo mexicano Magneto, el grupo fue uno de los más populares durante los ochentas y noventas y grabó varios discos dentro de dicho grupo. En 1991, Magneto logra gran éxito con el tema "Vuela, vuela" y se vuelven uno de los grupos más famosos de los noventa.

Para 1992, Alan y sus compañeros de Magneto protagonizan la película Cambiando el destino. 

Para 1996 el grupo se desintegra, debido a que los integrantes empiezan a mostrar interés por trabajar en otro tipo de proyectos.

Ingresó al grupo Magneto siendo un adolescente, y junto a sus compañeros compartió éxitos durante 10 años. Fue la voz principal de temas como “Vuela, vuela”, “Para siempre”, “La puerta del colegio”, “Sugar sugar ”, “Cambiando el destino”, “Malherido” entre otros.

Tras varios años de estar en magneto y compartir con sus grandes amigos de esa época Mauri Stern, Elías Cervantes, Hugo de la Barreda y Charly Martinez en 1991, la agrupación logró un gran éxito con el tema "Vuela, vuela" lo que los convirtió en uno de los grupos más exitosos de la década de los 90's y su popularidad sin duda dio un giro de 180 grados pues de la noche a la mañana se convirtieron en iconos de la música pop en México.

Fue tanto el boom logrado que en 1992 Alan y sus compañeros de Magneto decidieron dar un salto a la pantalla grande y protagonizan la película Cambiando el destino con la cual obtuvieron mucho más renombre pues el hecho de tener una película los convirtió inmediatamente en todos unos reyes de la música. Alan comentó que la época favorita de toda su vida ha sido cuando formó parte de Magneto pues no solo tenía una fama y popularidad aplastante, sino que además esa experiencia lo llevó a recorrer los más importantes escenarios de América Latina, España y Estados Unidos.

Alan aseguró que la época junto a Magneto fue uno de los mejores momentos de su vida. Una experiencia que lo llevó a recorrer los más importantes escenarios de América Latina, España y Estados Unidos.

Al disolverse el grupo, Alan ya tenía firmado un contrato con Sony Music para lanzar un disco en solitario. Sin embargo, reconoce que no fue fácil enfrentar dicha disolución.

«Fue un momento muy fuerte en mi carrera. Yo estaba buscando trascender todo lo que musicalmente había vivido, estaba buscando un nuevo camino, una nueva historia en mi vida y de repente me enfrenté a que la gente está esperando “Sugar, sugar”, “Vuela, vuela… Están esperando la dinámica musical a la que están acostumbrados. Y estar sin mis otros cuatro compañeros llegó a ser un momento muy duro… lo vive uno como un duelo».

Al acabarse el grupo Magneto, Alan viajó a Italia y a Nueva York, donde estudió canto, actuación y música, como preparación para su carrera artística.

Carrera solista 

Alan decide lanzarse como solista y el 28 de septiembre de 1999 lanza su primer disco Alan Azul,  siendo el primer sencillo de esta producción “El aire que me das”.  Con este disco, logró gran éxito, ganando un premio "Eres" por mejor lanzamiento del año.

En el año 2001 lanza su segundo disco como solista Mi Realidad, del cual se desprenden los temas "Prendiendo fuego", "Nayona", "Cuál es el camino" y "Habana".

XMagneto 

En el año 2003, se reúne con sus compañeros de Magneto (incluyendo Carlos Martínez), para un re-encuentro. Al no poder utilizar el nombre original (por problema con su ex-representante), deciden adoptar el nombre XMagneto. 

De este reencuentro se desprende el sencillo "Una y Otra Vez".

2009 y 2010 

En el año 2009 el grupo Magneto, junto a Alejandro Gou Producciones, organiza un reencuentro, que surge después de ser convocados por Coca Cola Light, para la entrega de un departamento. La gira se extendió a varios países de América Latina, gracias al notable éxito que obtuvo.

2013 

Los integrantes de Magneto volvieron a reunirse una vez más en 2013, junto a Menudo. ahora llamados "El Reencuentro", dando un concierto en Monterrey, Nuevo León, el 3 de diciembre en la Arena Monterrey, y el 5 de diciembre en la Ciudad de México en la Arena Cd. de México.

Magneto y Mercurio 

En el año 2016, se reúne junto con los demás integrantes y el grupo Mercurio para realizar una gira denominada Juntos por Ti que los lleva por casi toda América y se presenta con sus compañeros en la gala de los Premios Juventud 2016.

De esta gira, se desprende el disco Magneto & Mercurio Live, que gozó de altas ventas en México.

Únete a la Fiesta 

En 2017, Alan se une a la gira Únete a la Fiesta, junto a sus compañeros de Magneto, y los grupos Mercurio, Moenia y Sentidos Opuestos.

A raíz de esta gira, se lanza el disco Únete a la Fiesta, con versiones en vivo de los éxitos más representativos de cada agrupación.

90s Pop Tour 

En 2018, Magneto y Mercurio se unen a la gira 90s Pop Tour, junto con otras famosas agrupaciones, como OV7, JNS, Caló y Kabah.

En 2019, se lanza el disco 90s Pop Tour Vol. 3, con las versiones live de algunos de los éxitos de estas agrupaciones.

En 2021, Magneto se une a 90s Pop Tour: Vol. 4, con presentaciones en diferentes ciudades de la República Mexicana y en Estados Unidos.

Carrera en TV, Teatro y Cine 

En diciembre del año 2000, Alan representó el papel protagónico en el cuento de Navidad de Televisa Rayito de luz, que se transmitió en varios países. De esta forma debutó en el género de las telenovelas.

En el año 2002 participa en el reality-show Big Brother VIP: México. 

En 2003, actuó en Velo de novia (2003), como Isaac Carvajal.

También ha actuado en teatro en obras como La bella y la bestia (2003) y El aire (2004).

En 2003 y 2004, participó en la telenovela  CLAP, El Lugar de tus Sueños, como él mismo.

En 2004, participa en Hospital El Paisa, como Dr. Vasconcelos.

En 2006, participó como concursante en la Tercera edición de Cantando por un Sueño, obteniendo el segundo lugar. En ese mismo año, fue parte del reality    Reyes de la Canción, que integraba a las mejores voces de Cantando por un Sueño.

Posteriormente decidió radicar en Miami, para seguir su carrera artística como actor. En 2006, se integró al elenco de El amor no tiene precio (2005-2006), telenovela grabada en Miami, en la que actuó junto a Susana Gonzalez y Victor Noriega.

En 2009 y hasta mayo de 2010, Alan participa en Alma Indomable, como Alberto Ocampo.

Fue en Miami donde conoció a quien posteriormente sería su esposa Maite Embil quien también es actriz y cantante, y que es sobrina del tenor español Placido Domingo, y de quien se separó en 2015.

En abril de 2013, Alan se une a las filas de TV Azteca, y participó en el programa La Isla, el reality, siendo el sexto Eliminado de 18 Participantes.

En el año 2019, Alan participa en ¿Quién es la Máscara?, como Minotauro. Durante dicho programa, tuvo la oportunidad de interpretar temas de géneros musicales variados, como rock.

Trayectoria 
 Alma indomable (2009)... Alberto "Beto" Ocampo
 El amor no tiene precio (2005-2006)... Víctor Manuel Prado
 Clap el lugar de tus sueños (2004)... Alan
 Velo de novia (2003)... Isaac Carvajal
 Rayito de luz (2000)... Abel

Cine 
 Cambiando el destino (1992)... Alan

Programas de T.V. 
 MasterChef Celebrity (México) (2022)... Concursante
 ¿Quién es la máscara? (2019)... Como Minotauro
 La Isla, el reality (2013) (Concursante, sexto desterrado)
 Decisiones (2006)
 Reyes de la canción (2006) (Participó como concursante)
 Hospital El paisa (2004)... Dr. Vasconzelos
 Big Brother VIP 1: México (2002) (Concursante, quinto expulsado)
 Juguemos a cantar (1983) (Participó como concursante, con su nombre original)

Teatro 
 Al Aire (2004)
 La Bella y La Bestia (2003)

Discografía

Discografía 
 Alan Azul (1999)
 Mi Realidad (2001)

Con Magneto 
 40 grados (1989)
 Vuela, vuela (1991)
 Cambiando el destino (1992)
 Más (1993)
 Tu libertad (1994)
 Siempre (1996)

Con XMagneto 
 Una y otra vez (2001) - Sencillo

Con Magneto & Mercurio 
 Live (2016)

Con Magneto, Mercurio, Kabah, Sentidos Opuestos y Moenia 
Únete a la Fiesta (2017)

Con 90s Pop Tour 
 90s Pop Tour, Vol.3 (2019)
 90s Pop Tour, Vol.4 (2022)

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Actores de televisión de México
Cantantes masculinos de México
Participantes de Big Brother